Luisa de Saboya (en francés Louise de Savoie, Pont-d'Ain, Francia, 11 de septiembre de 1476 - Grez-sur-Loing, Francia, 22 de septiembre de 1531), regente de Francia y madre de Francisco I de Francia.

Era la hija mayor de Felipe II de Saboya (llamado sin Tierra) (1438-1497) y de su primera esposa, Margarita de Borbón, (1438-1483). Sucedió a su padre como princesa de la casa ducal de Saboya.

Se casó en 1490, a la edad de 15 años, con Carlos de Valois (1459-1496), conde de Angulema, con el que tuvo dos hijos:

 Margarita de Angulema (1492-1549), casada con Enrique II de Albret, rey de Navarra, madre de Juana III de Navarra y abuela del rey de Enrique IV de Francia.

 Francisco I (1494-1547), rey de Francia de 1515 hasta su muerte.

Luisa tenía un agudo conocimiento de las complejidades políticas y diplomáticas, además de un gran interés por los avances en artes y ciencias del Renacimiento italiano, ayudada por su confesor Cristoforo Numai de Forlì (Italia). Se dedicó plenamente a la educación de sus hijos, asegurándose de que recibieran una esmerada educación en las tendencias renacentistas. Tras enviudar a los 19 años, les aseguró hábilmente un futuro prometedor trasladándose con ellos a la corte de Luis XII, primo de su marido. Francisco se convirtió en el favorito del rey, quien, el 8 de mayo de 1514, le concedió en matrimonio a su hija, Claudia de Francia. Gracias a este enlace, Francisco se convertiría en heredero al trono de Francia.

Fue duquesa de Angulema, duquesa de Anjou y Condesa de Maine, títulos concedidos cuando su hijo ascendió al trono de Francia en 1515. Asimismo, fue duquesa de Borbón y de Auvernia, condesa de Forez y de La Marca y señora de Beaujeu (1521/23-1531), al ganar el pleito contra Carlos III de Borbón por la enorme herencia de su esposa Susana de Borbón, alegando mejor derecho por ser nieta de Carlos I de Borbón.

Por dos veces tuvo que ejercer como regente de Francia durante las campañas de su hijo en 1515 y, nuevamente, en 1525-1526, jugando un importante papel tras la captura del rey en la batalla de Pavía. Organizó la continuidad del Estado y la contraofensiva contra Carlos V.

Más tarde tuvo ocasión de negociar, en nombre de su hijo, con Margarita de Austria, tía de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, la Paz de Cambrai, llamada «la paz de las Damas», suscrita el 5 de agosto de 1529, que no fue más que una tregua en el enfrentamiento (1521-1546) entre Francisco I, dirigente de la dinastía Valois, y Carlos V, jefe de la Casa de Austria. Este tratado confirmó temporalmente la hegemonía Habsburgo en Italia.

En la serie española Carlos rey emperador el papel de Luisa de Saboya, reina madre de Francia, es encarnado por la actriz valenciana Susi Sánchez.

Ancestros

fuentes
P. Henry-Bordeaux, Louise de Savoie, régente et « roi » de France, Paris, 1954.
Maurice Zermatten, Louise de Savoie, 1960.
Cédric Michon (dir.), Les conseillers de François Ier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire. L'univers de la cour », 2011, 666 p. (ISBN 978-2-7535-1313-6, OCLC 724308885, presentación en línea [archivo]).
Pascal Brioist, Laure Fagnart y Cédric Michon, Louise de Savoie (1476-1531), Presses universitaires de Rennes, coll. « Renaissance », 2015, 298 p. (ISBN 978-2-86906-541-3, DOI 10.4000/books.pufr.8342, liga en línea [archivo])
Aubrée David-Chapy (préf. Denis Crouzet), Anne de France, Louise de Savoie : inventions d'un pouvoir au féminin, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d'histoire de la Renaissance » (no 11), 2016, 794 p. (ISBN 978-2-406-05787-1, presentación en línea [archivo]).
Hacket, Francis (1937). Francis the First. Garden City, New York: Doubleday, Doran and Company, Inc. ASIN B001DW6NR8.
Jansen, Sharon L. (2002). The Monstrous Regiment of Women: Female Rulers in Early Modern Europe. Palgrave Macmillan. p. 182.
Knecht, R.J. (1982). Francis I. Cambridge University Press.

Princesas de la casa de Saboya

Regentes de Francia

Duques de Nemours
Luisa
Luisa
Saboya, Luisa
Duquesas consortes de Baviera del siglo XVI
Consortes de la casa de Saboya
Condesas de Francia del siglo XV
Condesas de Francia del siglo XVI
Duquesas de Francia del siglo XVI
Consortes de miembros de la casa de Valois